Le tournoi Burning River Classic 2008 est l'édition 2008 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 12 au 18 février 2008 à Cleveland. Le tournoi est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

L'ancienne  mondiale Natalie Grainger remporte son deuxième tournoi Burning River Classic consécutif face à Kasey Brown.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic

Liens externes 

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en février 2008
Squash en 2008